Trymalium är ett släkte av brakvedsväxter. Trymalium ingår i familjen brakvedsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Brakvedsväxter
Trymalium